Santiaguito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santiaguito, Jalisco, ort, Arandas, 
 Santiaguito, Almoloya de Juárez, ort, 
 Santiaguito, Zumpahuacán, ort,

Guatemala 

 Santiaguito – en serie vulkankoner, se Volcán Santa María (vulkan),